Con Spinrad si può intendere:

 Norman Spinrad
 3207 Spinrad